Robert Baetens – canottiere belga
 Seppe Baetens – pallavolista belga
 Veerle Baetens – attrice e cantante belga